Westerham ist der Name folgender Orte:

 Westerham (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westerham (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westerham (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westerham (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Westerham (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (bei München), Landkreis München, Bayern
 Westerham (Töging am Inn), Ortsteil der Stadt Töging am Inn, Landkreis Altötting, Bayern
 Westerham (Kent), Stadt in der britischen Grafschaft Kent